Атара — многозначное слово.

  (; «atarah»; «венец», «корона») — еврейский термин: 1/ своего рода воротник для молитвенного облачения талит в иудаизме; 2/ венок которым украшали бокал вина («He-Chaluz», III, 176); 3/ «венок», «диадема» жениха и невесты из цветов, роз и оливковых ветвей.
 Атара (Афара; ) — библейский персонаж, жена Иерахмееля и мать Онама из колена Иудина.
 Атара — село в Очамчирском районе Абхазии.
 Atara Biotherapys, Inc. — ведущая компания в области аллогенной Т-клеточной иммунотерапии, пионер в разработке трансформационных методов лечения пациентов с серьезными заболеваниями, включая опухоли, гематологический рак и аутоиммунные заболевания.

См. также 
 Атарская Лука

Примечания